Herrernes tikamp under sommer-OL 2020 i Tokyo bliver holdt på Tokyo Olympic Stadium, som ligger centralt i Heritage zonen, i perioden 5. august – 6. august 2020.

Medaljefordeling

Turneringsformat 
Der er kvalificeret 24 atleter til konkurrencen. Alle deltagere konkurrerer i alle ti discipliner og medaljerne fordeles til de atleter med det højeste samlede antal points.

Tidsplan
Alle tider er i japansk tid (UTC+9)

Resultater

100 meter løb

Længdespring

Kuglestød

1 Van Der Plaetsen blev tvunget til at trække sig tilbage fra konkurrencen efter at have fortrukket sin akilliesene under sit andet forsøg i længdespring.

Højdespring

400 meter løb

110 meter hæk 

1 Kaul blev tvunget til at trække sig tilbage fra konkurrencen efter at have forstrukket en muskel på 400 meter.

Diskos

Stangspring

Spydkast

1500 meter løb

Samlet stilling

Referencer

Tikamp (herrer)